Аламба́й — населённый пункт типа «станция» в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр сельского поселения «Аламбайский сельсовет». Население — 723 человека (2009). Относится к числу труднодоступных и отдаленных местностей.

География 
Станция находится на северо-востоке Алтайского края, в восточной части Заринского района, на административной границе с Кемеровской областью. Абсолютная высота — 214 метров над уровнем моря.
Расстояние до районного центра (города Заринск) — 70 км.

Население

Инфраструктура 
В Аламбае имеется средняя общеобразовательная школа (МКОУ «Аламбайская СОШ»), дом культуры, лесхоз, а также одноимённая железнодорожная станция Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги.
Улицы: 9 Околоток, Аламбайская, Алтайская, Комсомольская, Ленина, Нагорная, Первомайская, Привокзальная, Салаирская, Строителей, Титова, Трубная.

Примечания 

Населённые пункты Заринского района